Ел Болудо има више значења:

 Ел Болудо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Болудо (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Болудо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику